

Аралбай — село, Джангельдинський район, Костанайська область

Аралбай — присілок, Кугарчинський район, Башкортостан